Hamill má více významů:

 Claire Hamill (* 1954), britská zpěvačka
 Dorothy Hamillová (* 1956), americká krasobruslařka
 Mark Hamill (* 1951), americký herec
 Peter Hammill (* 1948), anglický hudebník
 Zach Hamill (* 1988), kanadský hokejista
 Hamill (Jižní Dakota), sídlo v USA

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení